Pro A 2009—2010 — очередной сезон сильнейшего баскетбольного турнира во Франции.

Участники

Регулярный чемпионат

Итоговая таблица

Плей-офф 
Серии четвертьфиналов и полуфиналов проходят до двух побед, финал состоит из одного матча

Ссылки 
 LNB website

Чемпионат Франции по баскетболу
2009 год в баскетболе
2010 год в баскетболе
Спорт во Франции в 2009 году
Спорт во Франции в 2010 году